Massimo Susic – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Mateo Sušić – calciatore bosniaco
 Safet Sušić – allenatore di calcio e calciatore jugoslavo, bosniaco dal 1992, zio di Tino-Sven
 Tino-Sven Sušić – calciatore bosniaco, nipote di Safet